Тундуш — посёлок железнодорожной станции в Златоустовском городском округе Челябинской области России.

География 
Через посёлок протекает река Тундушка. Расстояние до окружного центра города Златоуста 34 км.

История 
Посёлок основан в 1889-1890 годах во время строительства Уфа-Златоустовской железной дороги в связи со строительством станции. Название посёлку и станции дано по реке Тундушке, в тюркский языках именуемой Тундушем.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 249 человек (120 мужчин и 129 женщин).

Учреждения культуры 
В посёлке действует библиотека — филиал ЦБС Златоустовского городского округа

Улицы 
Уличная сеть состоит из 15 улиц.

Транспорт 
В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Златоустовского городского округа